Kustsalangan (Aerodramus germani) är en fågel i familjen seglare.

Utseende och läte 
Kustsalanganen är en liten, akrobatisk salangan. Ovansidan är mörkbrun, undersidan urvattnat gråbrun. Arten är i stort sett identisk med andra salanganer i sitt utbredningsområde. Övergumpen är dock något ljusare än hos himalayasalanganen, svartbosalanganen och mossbosalanganen, men inte vit som hos husseglaren. Den skiljs lättast åt genom ljusa färgen på sitt bo. I flykten hörs sträva drillar.

Utbredning och systematik 
Kustsalangan delas in i två underarter:
 Aerodramus germani germani – förekommer vid kusterna på Malackahalvön, norra Borneo och södra Filippinerna
 Aerodramus germani amechanus – Anambasöarna (i Sydkinesiska havet)

Vissa behandlar fågeln som en underart till svalbosalangan (Aerodramus fuciphagus).

Levnadssätt 
Kustsalanganen ses ofta i stora, virvlande flockar ovanför fält, skogar och bebyggelse. Den häckar i kolonier i grottor eller under ett överhäng på en byggnad.

Status 
IUCN erkänner den inte längre som en god art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Louis Rodolphe Germain (1827-?1917), en fransk veterinärkirurg verksam i Indokina 1862-1867 tillika samlare av specimen.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Seglare (familj)
Fåglar i orientaliska regionen